Puseyia är ett släkte av fjärilar. Puseyia ingår i familjen träfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Träfjärilar
Puseyia